Turburea se poate referi la:

 Râul Turburea, Gilort
 Râul Turburea, Limpedea

Altele 
 Râul Tulburea (dezambiguizare)

Vezi și 
 Turburea (dezambiguizare)